Classe Town (Town class en anglais) désigne plusieurs classes de navires de guerre dans différentes marines de guerre anglo-saxonnes :
 Classe Town (croiseur, 1910), une classe de croiseurs légers construite en 1910 pour la Royal Navy et la Royal Australian Navy ;
 Classe Town (croiseur, 1936), une classe de croiseurs légers lancée en 1936 par la Royal Navy ;
 Classe Town (destroyer), une classe de destroyers construite à la fin de la Première Guerre mondiale pour lUnited States Navy ; certains navires seront transférés aux marines britannique et canadienne.

Town